

Personnalités 
 Lazare Hoche (1768-1797), général français.
 Lionel Hoche (1964-), danseur et chorégraphe français de danse contemporaine.
 Michel Hoche (1932-), joueur de rugby français.
 Richard Hoche (1834-1906), philologue et directeur de lycée allemand.
 Alfred Hoche (1865-1943), psychiatre allemand.
 Jules Hoche (1858-1926), romancier, scénariste, journaliste et traducteur français.

Lieux 
 Le lycée Hoche, lycée de Versailles.
 Hoche, station du métro de Paris, sur la ligne 5.
 L'avenue Hoche à Paris.
 La montée Hoche, escalier de Lyon.

Autres 
 Le Hoche, cuirassé à barbettes de la Marine nationale française.

Homonymie de patronyme